Karl Wieghardt ist der Name folgender Personen:

* Karl Wieghardt (Mathematiker) (1874–1924), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Karl Wieghardt (Physiker) (1913–1996), deutscher Physiker und Strömungsmechaniker
 Karl Wieghardt (Chemiker) (* 1942), deutscher Chemiker, Sohn des Physikers Karl Wieghardt